Le Bluenose Classic 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du  au  à Halifax. Le tournoi fait partie de la catégorie International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card Andrew Schnell.

En finale, Peter Barker remporte le titre en s'imposant face au tenant du titre Miguel Ángel Rodríguez.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic
 Saison 2014 de la PSA

2014
Squash en 2014
Sport au Canada en 2014
Sport en octobre 2014
Sport en novembre 2014